Hirayama bezeichnet:
 (1999) Hirayama, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Hirayama (Mondkrater)

Hirayama ist der Familienname folgender Personen:
 Ai Hirayama (* 1982), japanische Badmintonspielerin
 Aya Hirayama (* 1984), japanische Schauspielerin
 Hideyuki Hirayama (* 1950), japanischer Filmregisseur
 Ikuo Hirayama (1930–2009), japanischer Maler
 Ikuo Hirayama (Politiker) (* 1944), japanischer Politiker
 Kiyotsugu Hirayama (1874–1943), japanischer Astronom
 Kōji Hirayama (* 1969), japanischer Politiker
 Martina Hirayama (* 1970), deutsch-schweizerische Chemikerin und Hochschullehrerin 
 Masaru Hirayama (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Michiko Hirayama (1923–2018), japanische Sängerin 
 Nathan Hirayama (* 1988), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Peter Takaaki Hirayama (* 1924), Altbischof von Ōita
 Ren Hirayama (* 1956), japanischer Paläontologe
 Shin Hirayama (1868–1945), japanischer Astronom
 Shun Hirayama (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Sōta Hirayama (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Hirayama Tōgo, bürgerlicher Name von Ihara Saikaku (1642–1693), japanischer Schriftsteller
 Tomonori Hirayama (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Yū Hirayama (* 1985), japanische Badmintonspielerin
 Yūji Hirayama (* 1969), japanischer Kletterer
 Yurika Hirayama (* 1990), japanische Skispringerin
 Yuta Hirayama (* 1997), japanischer Fußballspieler